Az 1977-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Svédországban, Jönköpingben rendezték 1977. augusztus 14. és augusztus 21. között nyolc válogatott részvételével. A tornát a címvédő magyar válogatott nyerte, története során tizedik alkalommal.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 

F1977
Vizilabda